Ореструп () — датская фамилия. Известные носители:

 Ореструп, Нильс Урбан — в 1772—1777 годах  губернатора датской колонии Золотой Берег (в настоящее время — Гана).
 Ореструп, Эмиль (1800—1856) — датский поэт-лирик.